Сибирский тракт — исторический транспортный путь от Москвы через Сибирь в Китай, предшественник Транссибирской магистрали. В современности данное название закрепилось во множестве региональных топонимов и названий, таких как:
 Сибирский тракт — магистральная улица в городе Казань.
 «Сибирский тракт» — студия звукозаписи в городе Казань.
 Сибирский тракт — улица в городе Екатеринбурге, старый выезд из города на восток, в советское время продублированный магистральным шоссе под названием дублёр Сибирского тракта и переходящий в автотрассу Р351 Екатеринбург—Тюмень, которую жители прилегающих к ней местностей также называют Сибирским трактом.
 «Сибирский тракт» — песня группы «ЧайФ», выпущена на альбомах «Лучший город Европы» (1988) и «Оранжевое настроение» (1993).

В городах России по ходу маршрута исторического Сибирского тракта также часто встречается именование его частей Московским трактом, если речь идёт о направлении в сторону Москвы.